Třetí grandslamový tenisový turnaj sezóny Wimbledon se v roce 2009 konal ve dnech 22. června až 5. července. Hrál se tradičně na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Vítězové 
Švýcar Roger Federer získal v sedmém finále v řadě, svůj šestý wimbledonský titul. Tím překonal dosavadní rekord Peta Samprase v absolutním počtu grandslamových vítězství, když se jeho letošní wimbledonský titul stal celkově patnáctým. Zároveň se vrátil na pozici prvního hráče světa.

V ženské dvouhře zvítězila v sesterském finále Serena Williamsová, která tak získala svůj třetí titul (předchozí vítězství 2002, 2003).

Ženskou čtyřhru vyhrály sestry Serena a Venus Williamsovy, když obhájily loňský titul. Celkově se jedná o jejich čtvrtý triumf na turnaji (předchozí vítězství 2008, 2002, 2000).

V mužské čtyřhře obhájil titul kanadsko-srbský pár Daniel Nestor a Nenad Zimonjić (předchozí vítězství 2008).

Ve smíšené čtyřhře vyhrála bahamsko-německá dvojice Mark Knowles a Anna-Lena Grönefeldová. Pro oba tenisty se jednalo o premiérový titul z turnaje.

Statistiky 
 Nejvíce es:  Andy Roddick a  Ivo Karlović – 160 /  Serena Williamsová – 72
 Nejrychlejší podání:  Andy Roddick – 230 km/h /  Venus Williamsová – 199 km/h
 Nejvíce dvojchyb:  Tommy Haas – 45 /  Jelena Dementěvová – 41
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Sergio Roitman – 79 % /  Aljona Bondarenková,  Šachar Pe'erová a  Carla Suárezová Navarrová – 76%
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Novak Djoković a  Andy Murray – 25 /  Jelena Dementěvová a  Serena Williamsová – 29

Výsledky českých tenistů

Muži

Ženy

Senioři

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Reference

Externí odkazy